

Лукечень () — село у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Бервень.

Лукечень () — село у Фалештському районі.